peut faire référence :
 À une série de jeux vidéo composée des jeux suivants.
, un jeu vidéo sorti en 1983 sur borne d'arcade et porté sur divers micro-ordinateurs et consoles ;
, un jeu vidéo sorti en 1987.
, un jeu vidéo sorti en 1991.
, un jeu vidéo sorti en 2001.
, un jeu vidéo sorti en 2003.
, un jeu vidéo sorti en 2006.
, un jeu vidéo sorti en 2012.
 Au film Samurai Spy de Masahiro Shinoda sorti en 1965.